Stona – collina di Førde, nel Vestland, in Norvegia
 Støna – collina di Tysnes, nel Vestland, in Norvegia
 Maria Stona – scrittrice e poetessa tedesca
 Winston Stona – attore giamaicano

Altri progetti